Bottensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bottensjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun,  (12,1 km²)
Bottensjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (99,7 ha)
Bottensjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (13,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn